2122 Pyatiletka – asteroide della fascia principale
 Pyatiletka – denominazione di svariati centri abitati in Russia e altri Paesi, appartenuti all'Unione Sovietica
 Pyatiletka – abbrevazione in lingua russa di Piano quinquennale